Colle Martino ima više značenja:
 Colle Martino, Chieti
 Colle Martino, Frosinone
 Colle Martino, Isernia